Ženská čtyřhra Swedish Open 2017 probíhala ve druhé polovině července 2017. Do deblové soutěže bastadského tenisového turnaje nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl rumunsko-polský pár Andreea Mituová a Alicja Rosolská, jehož členky nestartovaly společně. Mituová se rozhodla turnaje nezúčastnit. Rosolská nastoupila s Oxanou Kalašnikovovou, aby v semifinále podlehly Quirine Lemoineové s Arantxou Rusovou.

Vítězem se stal nizozemský nenasazený pár Quirine Lemoineová a Arantxa Rusová, který ve finále zdolal argentinsko-české turnajové čtyřky Maríi Irigoyenovou s Barborou Krejčíkovou. Po dvousetovém průběhu 3–6 a 6–3 rozhodl až supertiebreak poměrem míčů [10–8]. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 280 bodů a v premiérovém finále kariéry získaly první společnou i individuální trofej na okruhu WTA Tour. Poražené finalistky vylepšily své maximum, když na předchozích turnajích postoupily nejdále do semifinále, a to dvakrát.

Nasazení párů 
  Nicole Melicharová /  Anna Smithová (1. kolo)
  Oxana Kalašnikovová /  Alicja Rosolská (semifinále)
  Elise Mertensová /  Demi Schuursová (1. kolo)
  María Irigoyenová /  Barbora Krejčíková (finále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Swedish Open 2017